Saracchi steht für:

 Saracchi, Ortsteil von San Martino Alfieri, Provinz Asti, Italien 
 Saracchi (Künstlerfamilie), Mailänder Familie von Steinschneidekünstlern
 Marcelo Saracchi (* 1998), uruguayischer Fußballspieler